3rd bridge-gitaar, elektrische gitaar met een extra brug
De derde brug, een brug over de Angstel in Abcoude